Eros/Anteros — второй студийный альбом бельгийской блэкгейз-группы Oathbreaker, выпущенный 16 июля 2013 года на лейбле Deathwish Inc. Альбом получил высокие оценки за успешное смешение различных жанров, таких как блэк-метал, хардкор-панк и шугейз. Название альбома отсылает к Эросу и Антеросу, богам любви в греческой мифологии.

Список композиций

Участники записи 
 Caro Tanghe — вокал
 Lennart Bossu — гитара
 Gilles Demolder — гитара, бас-гитара
 Ivo Debrabandere — ударные

Примечания 

Альбомы Oathbreaker